Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1988 — 26-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 11 марта по 21 декабря 1988 года. Трофей во второй раз завоевал гондурасский клуб «Олимпия».

Зональный этап

Центрально/Североамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Третий раунд

Четвёртый раунд 

|}

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

 Результаты остальных матчей неизвестны, в полуфинал вышли суринамский «Робингуд» и «Дефенс Форс» из Тринидада и Тобаго.

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1988
1988 год в футболе